Села:
 Заставне — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Заставне — Львівська область, Львівський район
 Заставне — Львівська область, Червоноградський район
 Заставне — назва села Запсонь Берегівського району Закарпатської області до 1991 року.

Див. також 
 Заставе — села в Польщі